Olaszország
Varallo Pombia, település Olaszországban, Piemont régióban, Novara megyében
Varallo Sesia, település Olaszországban, Piemont régióban, Vercelli megyében